El nespler (Mespilus germanica) és un arbre originari de l'Europa del sud-est, que es pot trobar a l'Europa central i oest però que actualment no es conrea ni se'n fan plantacions. És un arbre rústec que es pot trobar al costat de masies i cases de pagès.
 El nesprer del Japó (Eriobotrya japonica) és un arbre fruiter d'origen asiàtic i de cultiu molt corrent a la Mediterrània, on s'aprecia pels seus fruits, les nespres, i com a arbre ornamental.